Armén kan avse:

 Armé – samlingsnamnet på en stats markstridskrafter

Nuvarande arméer

Finland - Finländska armén
Indien - Indiens armé
Irak - Irakiska armén
Nepal - Nepalesiska armén
Nordkorea - Koreanska Folkarmén
Norge - Norges armé
Ryssland - Ryska armén
Storbritannien - Brittiska armén
Sverige - Sveriges armé
Tyskland - Heer
Vietnam - Vietnams folkarmé
USA - USA:s armé
Österrike - Bundesheer

Historiska

Brittiska Indien - Brittisk-indiska armén (1857–1947)
Bysantinska rikets - Bysantinska armén (330-1453) e.Kr
Frankrike (Napoleon) - La grande armée (1805–1815)
Japan - Kejserliga japanska armén (1867-1945)
Kina (Tongzhi-kejsaren) - Den alltid segrande armén (1860-1864)
Tyskland (Weimarrepubliken) - Riksvärnet (1921-1935)
Romarriket - Romerska armén (800 f.Kr–476 e.Kr)
Socialistiska federationen Jugoslavien - Jugoslaviska folkets armé (1945-1992)
Sovjetunionen - Röda armén
Östtyskland - Nationale Volksarmee (1956-1990)

Övrigt
Arméflyg
Yrkesarmé – en armé eller försvarsmakt som rekryteras på frivillig grund